Kampferbeke ist der Familienname von
 Johann Kampferbeke (Ratsherr) († 1573), deutscher Kaufmann, Ratsherr und Befehlshaber der Lübecker Flotte
Johann Kampferbeke († 1639), Lübecker Bürgermeister
Roettger Kampferbeke († 1589), Lübecker Ratsherr